Большие Липяги — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Липяги — село в Вейделевском районе Белгородской области.
 Большие Липяги — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.